Gam puede referirse a:
 Gam, una pequeña isla de Indonesia.
 GAM, dúo japonés que forma parte de Hello! Project.
 Gamesa, empresa española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es GAM.
 General de Alquiler de Maquinaria, compañía española de alquiler de maquinaria.
 Gustavo A. Madero, una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
 Centro GAM, centro cultural chileno en Santiago.
 Movimiento para la Liberación de Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), movimiento separatista indonesio.

 Gran Área Metropolitana (Costa Rica), principal área metropolitana de Costa Rica.